Бекорюковы (Бекарюковы) — дворянский род.
 Бекарюков, Дмитрий Дмитриевич (1861—1934) — советский деятель школьной гигиены, Герой Труда (1926).
 Бекарюков, Захарий Иванович (не позднее 1770 — не ранее 1838, Феодосийский уезд, Таврическая губерния) — русский офицер, генерал-майор (1798), помещик Феодосийского уезда Таврической губернии.